Naselja u BiH:
 Turići (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Turići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Turić (Gradačac, BiH), naselje u općini Gradačac